est une tribu de dinosaures Centrosaurinae éteints. Cette tribu a existé pendant le Crétacé supérieur, il y a environ 84,9 à 68,5 Ma (million d'années), évoluant pendant le Campanien précoce, et s'éteignant au Maastrichtien. La tribu contient trois genres : Einiosaurus, Achelousaurus et Pachyrhinosaurus. Pachyrhinosaurus et Achelousaurus forment le clade des Pachyrhinosaurini appelés les Pachyrostra (« nez épais »), caractérisés principalement par leurs bosses nasales.

Classification 
Pachyrhinosaurini a été défini en 2012 par Fiorillo & Tykoski. La tribu a été définie comme tous les Ceratopsidae Centrosaurinae les plus étroitement liés à Pachyrhinosaurus canadensis qu'à Centrosaurus apertus. Elle a été définie lors de la description de Pachyrhinosaurus perotorum, une espèce de l'Alaska.

Le cladogramme ci-dessous représente les conclusions de Lund , 2016, dans leur description de Machairoceratops cronusi. Wendiceratops pinhornensis, Xenoceratops foremostensis, et Sinoceratops zhuchengensis ont été classés comme membres des Pachyrhinosaurini et Einiosaurus a été classé comme un Pachyrostra et le taxon frère de Achelousaurus.

Le cladogramme ci-dessous représente une analyse phylogénétique plus récente qui incluait les Pachyrhinosaurini par Chiba  (2017). Wendiceratops, Xenoceratops et Sinoceratops n'ont pas été classés comme membres des Pachyrhinosaurini et Einiosaurus n'a pas été classé comme un Pachyrostra. PBDB classe les cinq espèces chez les Pachyrhinosaurini.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2012